Whibley ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Whibley (* 1942), britischer Spezialeffektkünstler
 Deryck Whibley (* 1980), US-amerikanischer Gitarrist und Songwriter
 Leonard Whibley (1863–1941), britischer Altertumswissenschaftler 
 Paul Whibley (* 1978), britischer Biathlet